Centene Stadium peut se référer à l'un des deux stades, qui portent le nom de Centene par pratique du naming :

 , est un stade de baseball de  places, situé à Great Falls, au Montana ;
 Centene Stadium, est un stade de soccer de  places, situé à Saint-Louis, au Missouri.